А́ндреа Ба́рио Мид-Ло́уренс (; 19 апреля 1932, Ратленд — 30 марта 2009, Маммот-Лейкс) — американская горнолыжница, выступавшая в слаломе, гигантском слаломе и скоростном спуске. Представляла сборную США по горнолыжному спорту в конце 1940-х — середине 1950-х годов, двукратная чемпионка зимних Олимпийских игр в Осло, двукратная чемпионка мира.

Биография 
Андреа Мид родилась 19 апреля 1932 года в округе Ратленд штата Вермонт, США. Её семья владела небольшим горнолыжным курортом Pico Peak, поэтому девочка с раннего детства стояла на лыжах, а в возрасте четырнадцати лет уже вошла в состав американской национальной сборной.

В 1948 году одержала победу на престижных соревнованиях в Европе Arlberg-Kandahar и отправилась на зимние Олимпийские игры в Санкт-Морице (на тот момент ей было всего лишь 15 лет) — финишировала здесь восьмой в слаломе, заняла 35 место в скоростном спуске и 21 место в комбинации.

Выступила на домашнем чемпионате мира 1950 года в Аспене, показала семнадцатый результат в слаломе, шестой результат в гигантском слаломе и девятый результат в скоростном спуске.

В 1951 году вышла замуж за американского горнолыжника Дэвида Лоуренса и с этого момента выступала под двойной фамилией Мид-Лоуренс.

Наибольшего успеха в своей спортивной карьере добилась в сезоне 1952 года, когда побывала на Олимпийских играх в Осло и привезла оттуда две награды золотого достоинства — обошла всех своих соперниц в слаломе и гигантском слаломе. При этом в программе скоростного спуска оказалась на семнадцатой позиции. Поскольку здесь также разыгрывалось мировое первенство по горнолыжному спорту, дополнительно получила статус чемпионки мира.

Став двукратной олимпийской чемпионкой, Андреа Мид-Лоуренс на некоторое время отошла от спорта, чтобы больше времени уделять семье, в частности в течение четырёх лет она родила троих детей. В 1956 году вернулась в главную горнолыжную команду США и благодаря череде удачных выступлений удостоилась права защищать честь страны на Олимпийских играх в Кортина-д’Ампеццо — на сей раз попасть в число призёров не смогла: по сумме двух попыток в слаломе заняла 25 место, в гигантском слаломе была четвёртой, тогда как в зачёте скоростного спуска закрыла тридцатку сильнейших.

За выдающиеся спортивные достижения в 1958 году была введена в Национальный зал славы лыжного спорта.

Завершив спортивную карьеру, в 1960-х годах переехала на постоянное жительство в горнолыжный курортный город Аспен, где входила в совет по планированию. В 1967 году её брак распался, и с пятью детьми она поселилась в Маммот-Лейкс, Калифорния. В 1982 году была избрана на должность управляющей округом Моно и затем неизменно находилась на этом посту в течение 16 лет.

Значительную часть своей жизни Мид-Лоуренс посвятила борьбе с жилой застройкой в заповедных зонах. С 2003 года в США действует Институт гор и рек имени Андреа-Мид Лоуренс, некоммерческая организация, занимающаяся консервацией территорий горной системы Сьерра-Невада.

Ещё в 2000 году ей была диагностирована лейомиосаркома, 30 марта 2009 года в возрасте 76 лет она скончалась от этого заболевания.

Посмертно введена в Зал славы спорта Вермонта (2012).

10 января 2013 года президент Барак Обама подписал указ о переименовании пика 12,240 в округе Моно в гору Андреа Мид-Лоуренс.

Её племянник Мэтт Мид является достаточно известным политиком, губернатор штата Вайоминг.

Примечания

Ссылки 
 
 
 Андреа Мид-Лоуренс  — страница на сайте Международного олимпийского комитета

Горнолыжники США
Горнолыжники на зимних Олимпийских играх 1948 года
Горнолыжники на зимних Олимпийских играх 1952 года
Горнолыжники на зимних Олимпийских играх 1956 года
Чемпионы зимних Олимпийских игр 1952 года
Олимпийские чемпионы от США
Олимпийские чемпионы по горнолыжному спорту
Чемпионы мира по горнолыжному спорту
Умершие от рака